

Geografia

Svizzera 
 Cheseaux-Noréaz – comune nel distretto del Jura-Nord vaudois (Canton Vaud)
 Cheseaux-sur-Lausanne – comune nel distretto di Losanna (Canton Vaud)

Persone 
 Charles de Loys de Cheseaux (1718-1751) – storico svizzero
 Jean-Philippe Loys de Chéseaux (1718-1751) – astronomo svizzero